WDRE est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 , station de radio rock (100,5 FM) basée à Susquehanna, Pennsylvanie et émettant sur Binghamton, ville de l'État de New York ;
 , station de radio qui diffuse le type de musique de l'ancienne station WDRE basée à Long Island, dans l'État de New York ;
 , station de radio (105,3 FM) basée à Calverton-Roanoke, dans l'État de New York, et ayant utilisé l'indicatif WDRE de 2004 à 2009 ;
 , station de radio (98,5 FM) basée à Westhampton, dans l'État de New York, ayant utilisé l'indicatif WDRE de 1997 à 2004 ;
 , station de radio (103,9 FM) basée à Jenkintown, en Pennsylvanie, ayant utilisé l'indicatif de 1996 à 1997 ;
 , station de radio basée à Garden City, dans l'État de New York, ayant utilisé l'indicatif de 1987 à 1996.

Sources